Carmelino Veríssimo de Oliveira, mais conhecido como Pedroca (Rio de Janeiro, 5 de abril de 1913 — , ) foi um trompetista, pistonista e compositor brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Trompetistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro